Уэ́йн () — английская фамилия и топоним США.

Фамилия 
 Уэйн, Антони (1745—1745) — американский генерал и государственный деятель, участник войны за независимость США.
 Уэйн, Би (1917—2017) — американская певица и радио-персоналия.
 Уэйн, Джон (1945—1994) — британский писатель и поэт, литературный критик.
 Уэйн, Кэрол (1942—1985) — американская киноактриса.
 Уэйн, Лен (1948—2017) — американский сценарист и редактор комиксов.
 Уэйн, Луис Уильям (1860—1939) — британский художник, прославившийся многочисленными антропоморфными изображениями кошек.
 Уэйн, Патрик (Патрик Джон Моррисон; род. 1939) — американский актёр.
 Уэйн, Рональд (род. 1934) — основатель Apple Computer (в настоящее время — Apple Inc.).
 Уэйн, Тейлор (род. 1968) — британская порноактриса.
 Уэйн Кэллис, Сара (род. 1977) — американская актриса.
 Уэйн, Шоу (род. 1972) — британский футболист, бывший вратарь клуба «Саттон Юнайтед».

Псевдоним
 Джон Уэйн (1907—1979, имя при рождении Марион Роберт Моррисон) — американский киноактёр.

Топоним 
 Уэйн — город, расположенный в округе Уэйн, штата Мичиган, к юго-западу от Детройта.
 Уэйн — город в штате Западная Виргиния.
 
 ''См. также Уэйнсвилл, Уэйнсборо и

Вымышленные персонажи 
Уэйн — фамилия ряда вымышленных персонажей DC Comics:
 Брюс Уэйн — настоящее имя супергероя Бэтмена.
 Брюс Уэйн — киноперсонаж серии фильмов «Бэтмен» (1989—1997) и Расширенной вселенной DC (с 2023).
 Брюс Уэйн — главный герой трилогии Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь» (2005—2012).
 Брюс Уэйн — киноперсонаж Расширенной вселенной DC (с 2016).

 Томас Уэйн — отец Брюса Уэйна / Бэтмена.
 Марта Уэйн — жена Томаса Уэйна, мать Брюса Уэйна / Бэтмена.
 Дэмиен Уэйн — сын Брюса Уэйна и Талии аль Гул, в 10 лет ставший Робином.
 Хелена Уэйн — дочь Бэтмена и Женщины-кошки из альтернативной вселенной «Земля-2». Является одной из версий Охотницы.

Другое 
 Уэйн — американский телесериал 2019 года.
 Wayne — американская пауэр/трэш-метал группа.

См. также 
 Уэйн Гретцки 99 Эворд
 Уэйн Гретцки Трофи
 Мир Уэйна — фильм
 Мир Уэйна 2 — фильм